Акунк:

 Акунк — село в Арагацотнской области, Армения.
 Акунк — село в Гегаркуникской области, Армения.
 Акунк — село в Котайкской области, Армения.